Deutsche Eiche steht für:

 Deutsche Eiche als nationales Symbol, siehe Eichenlaub #Deutschland
 Deutsche Eiche, Alternativname für zwei Eichenarten oder deren Zusammenfassung:
 Stieleiche
 Traubeneiche
 Die deutsche Eiche, Kampfname des deutschen Boxers Timo Hoffmann (* 1974)
 Hotel Deutsche Eiche, Gaststätte in München